Робе́р () — французький варіант чоловічого імені Роберт, на його основі утворилося також відповідне прізвище.

Прізвище 

 Ален Робер ( 1962) — французький скелелаз.
 Ів Робер (1920—2002) — французький кінорежисер, актор та сценарист.
 Меліна Робер-Мішон ( 1979) — французька легкоатлетка, яка спеціалізується на метанні диска.
 Лоран Робер ( 1975) — французький футболіст.
 Поль Робер (1910—1980) — французький лексикограф, засновник видавництва «Робер».
 Стефан Робер ( 1980) — французький тенісист.
 Юбер Робер (1733—1808) — французький пейзажист.

Видавництва, словники 
 «Робер» () — французьке видавництво, що спеціалізується на виданні словників та іншої довідкової літератури.
 «Робер» () — словники однойменного видавництва. Найвідоміші — тлумачний словник французької мови та словник власних назв Ґран Робер () та його скорочена версія, Петі Робер ().

Див. також 
 Роберт